Bruja (span. ‚Hexe‘) steht für:
 La Bruja, mexikanisches Lied

La Bruja ist der Spitzname folgender Fußballspieler:
 Manuel Camacho Meléndez (1929–2008), mexikanischer Fußballtorwart
 Manuel Gutiérrez (Fußballspieler, 1920) (* 1920), mexikanischer Fußballspieler und -trainer
 Vicenç Piera (1903–1960), spanischer Fußballspieler
 Juan Ramón Verón (* 1944), argentinischer Fußballspieler
 Juan Sebastián Verón (* 1975), argentinischer Fußballspieler